Фанфан-тюльпан ()
 Фанфан-тюльпан (песня) — песня Эмиля Дебро 1819 года, вдохновившая создание всех последующих произведений.
 Фанфан тюльпан (пьеса) — пьеса Поля Мериса 1859 года
 Фанфан-тюльпан (оперетта) — оперетта Луи Варне 1882 года
 Фанфан-тюльпан (фильм, 1907) — фильм Алиса Ги
 Фанфан тюльпан (фильм, 1925) — фильм Рене Лепринса
 Фанфан-тюльпан (фильм, 1952) — фильм Кристиан-Жака
 Фанфан-тюльпан (фильм, 2003) — фильм Жерара Кравчика
 «Фанфан-тюльпан» — мюзикл Театра оперетты 2013 года.